Keith Island ist der Name mehrerer Inseln in den Vereinigten Staaten:

 Keith Island (Massachusetts)
 Keith Island (Missouri)
 Keith Island (Wisconsin)